«Элвис покинул здание» () — американская комедийная криминальная мелодрама 2004 года режиссёра Джоэла Цвика.

Сюжет 
Хармони занимается сетевым маркетингом: устраивает семинары, продаёт косметику. И хотя она успешна, жизнь её пуста и бессмысленна. Бесконечные разъезды по западу США, из города в город, слушая Элвиса. Хармони пытается выяснить, что же ей не хватает для счастья, и в один из дней случайно сбивает одного из поклонников Элвиса. С этого момента жизнь становится уже не такой скучной.

В ролях 

{{ВРолях|Ким Бейсингер||Хэрмони Джоунс|}}

 Интересные факты 

 Фраза «Элвис покинул здание» была впервые произнесена вечером 15 декабря 1956 года во время шоу Louisiana Hayride в городе Шривпорт (штат Луизиана) продюсером шоу Хорасом Ли Логаном, после того как Элвис Пресли и его группа ушли со сцены. Обезумевшие фанаты пытались прорваться к служебному выходу, чтобы увидеть своего кумира. Тогда Логан вышел к толпе и сказал:«Прошу вас, ребята! Элвис вышел из здания. Он сел в машину и уехал. Пожалуйста, вернитесь на свои места». После этого фраза приобрела бешеную популярность в мире шоу-бизнеса и за его пределами, став легендарной. Впоследствии её стали использовать самые разные люди в разных обстоятельствах и смыслах. В частности, она нередко используется спецслужбами или телохранителями в качестве кодовой.
 Фраза «Элвис покинул здание» присутствует также в фильме «3000 миль до Грейсленда». Это боевик, по сюжету которого во время проведения конкурса двойников Элвиса в Лас-Вегасе переодетая в «Элвисов» банда из пяти уголовников грабит казино.
 В шестнадцатой серии тринадцатого сезона мультсериала «Симпсоны» Гомер произносит переделанную фразу: «Мистер Бернс покинул здание».
 В одиннадцатой серии первого сезона мультсериала «Повторная загрузка» ТВ Майк произносит переделанную фразу: «Мегабайт покинул здание».
 Фразу «Элвис покинул здание» в фильме «Подозрительные лица» (англ. The Usual Suspects) произносит на корабле Майкл Макманус (Стивен Болдуин), давая сигнал к атаке.
 Надпись «Элвис покинул здание!» (англ. Elvis has left the building!) присутствует в видеоигре «Grand Theft Auto 2» . Надпись дается игроку за одновременное убийство всех членов группы фанатов-подражателей Элвиса Пресли, состоящей из 6 человек.
 У Фрэнка Заппы альбом Broadway the Hardway (Live, 1988) начинается треком с названием Elvis has just left the building
 Одна из песен Брюса Дикинсона с альбома «Balls to Picasso» называется «Элвис покинул здание».
 Фразу «Элвис покинул здание» произносит герой Уила Смита в фильме «День независимости».
 Парафраз «Frasier has left the building!» произносится примерно в каждых вторых заключительных титрах американского сериала «Frasier» (1993—2004).
 В сериале «Альф» в серии 3x15 Suspicious Minds главный герой произносит эту фразу, когда человек, похожий на Элвиса, уходит из их гаража.
 В сериале «Supernatural» / «Сверхъестественное» 6 сезон 14 серия в конце Сэм произносит «Сатана покинул здание». Также в 12 сезоне 6 серии демон, находящийся в теле охотника Элвиса произносит: «Элвис покидает здание» .
 В мультсериале Тик-герой 1 сезон 11 серия (9:55) произносится фраза «Король покинул здание».
 В финальной серии сериала «Хор» 6x13 Арти Абрамс произносит фразу: «Мерседес Джонс покинула здание».
 Фразу «Элвис покинул здание» произносит Дэннил Харрис, исполняющая роль Тиш в фильме «Десятидюймовый герой».
 Переделанную фразу «Элвис не покинул здание» произносит персонаж Михаила Галустяна в фильме Билет на Vegas при попытке бегства из гостиницы.
 Фраза «Извините, Элвис покинул здание» (англ. Sorry Elvis just left the building!) звучит в конце трека The Shit that Killed Elvis группы Scooter.
 «Элвис покинул здание» используется в тексте песни «Хиромантия» группы Слот.
 Фразу «Король покинул здание» произносит Демиен Дарк в 12 серии 2 сезона сериале «Легенды завтрашнего дня» когда Рип Хантер мысленно контролирует Короля Артура.
 Фразу «Элвис покидает здание» произносит Доктор Келсо в 18 серии (18:05) 1 сезона в сериале Клиника.
 Группа «Звери» выпустила песню «Элвис», с одноименной фразой.
 Вероятно, название песни «Jesus Just Left Chicago»'' группы ZZ Top с альбома Tres Hombres тоже ссылается на эту фразу.

Ссылки 
  
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2004 года
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы на английском языке